Hippoliet Lippensplein, plein in Gent
 Maurice Lippensplein, plein in Knokke-Heist